The Soft Machine bezeichnet:
Soft Machine, britische Artrock-Band und deren gleichnamiges erstes Album
Album von Ozark Henry
Einen Roman des Schriftstellers William S. Burroughs